

Codici 
 BBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barbuda (Antigua e Barbuda)

Musica 
 BBQ – uno degli pseudonimi di Mark Sultan, musicista canadese